Playa Azul puede referirse a:

 Localidades
 Playa Azul, localidad ubicada en el estado de Michoacán en México.
 Playa Azul, localidad ubicada en el estado de Oaxaca en México.
 Playa Azul, localidad ubicada en el departamento de Colonia en Uruguay.

 Otros usos
 Película mexicana Playa azul filmada en 1991 y dirigida por Alfredo Joskowicz.